La B League 2003 è stata la terza edizione del campionato bengalese di calcio.

Il campionato era formato da dieci squadre e il Muktijoddha Sangsad vinse il titolo.

Prima fase

Gruppo 1

Le prime tre passano alla seconda fase.

Gruppo 2

Le prime tre passano alla seconda fase.

Seconda fase

Gruppo 1

Le prime due passano alle semifinali.

Gruppo 2

Le prime due passano alle semifinali.

Semifinali
 0-1 
 1-0

Finale
 1-1 (rigori 2-3) 
 vince il titolo.

Collegamenti esterni

Campionato bengalese di calcio